Molain (Aisne)
 Molain (Jura)

Desambiguações de topônimos